Brian Kennedy – angielski tenisista stołowy aktywy w latach 50. XX wieku
 Brian T. Kennedy (1934–2012) – amerykański polityk, senator stanowy w New Jersey
 Brian Patrick Kennedy (ur. 1961) – amerykański polityk, senator stanowy w Rhode Island
 Brian Kennedy (ur. 1966) – irlandzki piosenkarz
 Brian K. Kennedy (ur. 1967) – amerykański biolog
 Brian Kennedy (ur. 1966) – amerykański producent muzyczny